Биологические роды, названные в честь австрийского биолога Теодора Эшериха:
 Эшерихии () — род бактерий из семейства энтеробактерий
 Escherichia — младший синоним рода муравьёв Probolomyrmex